Запла́та, или запла́тка, или ла́тка — кусок ткани, или кожи, или полимера, нашиваемый или приклеиваемый на прорванное место одежды, или обуви, или на какое-либо изделие для починки.

При ремонте одежды, при большом повреждении участка ткани, когда заштопать нет возможности, ставят заплатку.

Заплатки существуют различных видов: клеевые, термоклеевые, нашитые, «внутренние» (то есть пришитые с обратной стороны). Исторически при дорогой цене на текстиль и кожу заплатки служили средствами, продлевающими время «жизни» одежды или обуви.

Развитие дизайна привело к тому, что заплатки стали отличительными элементами одежды, а не средствами для починки. Например, известные бренды-производители предлагают новые джинсы, изготовленные непосредственно ими, с заплатками.

В технике достаточно часто используются полимерные заплатки, которые приклеивают. Например, полимерные заплатки используют для ремонта надувной камеры велосипеда или для ремонта противопролежневого матраса.

Притча о новой и ветхой ткани 
Заплатка упоминается в притче о новой и ветхой ткани в Евангелии от Матфея (), Евангелии от Марка (), Евангелии от Луки (). Фраза в Евангелии от Матфея следующая:

И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет ещё хуже.

Во всех трёх синоптических Евангелиях эта фраза появляется сразу после призвания Левия Матфея, когда Иисус объясняет, почему его ученики не постятся, хотя ученики Иоанна Крестителя постятся ().

Выражения всех трех евангелистов отличаются крайней темнотой, по этой причине её толкование доставляло огромные затруднения экзегетам.

 Ветхой одеждой Христос образно обозначил иудейскую религию. Притча о новой и ветхой ткани, как и аналогичная ей притча о новом вине в ветхих мехах () часто понимается в том смысле, что новое учение Христа не будет держаться в рамках иудейской религии, или в рамках любых современных ей религиозных представлений (см. также Суперсессионизм). В особенности же речь идёт о всех иудейских постах, установленных Ветхим Заветом. Христос даёт новое учение о постах. Новое учение не будет держаться в ветхих иудеев. («Новое учение о постах это — новая одежда и новое вино. Требовать от учеников прежнего соблюдения постов значит пришивать к старой одежде новую заплату, или вливать новое вино в старые мехи.»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фасмер М.'' Заплата. // Этимологический словарь русского языка
 
 

Притчи Иисуса Христа
Евангелие от Матфея
Евангелие от Марка
Евангелие от Луки
Библейские выражения
Одежда
Ремонт